Liebenfels steht für:

 Liebenfels, eine Marktgemeinde im Bezirk Sankt Veit, dem historischen Zentralraum von Kärnten.
 Liebenfels (Gemeinde Liebenfels), Hauptort der Marktgemeinde Liebenfels in Kärnten
 Katastralgemeinde Liebenfels, eine Katastralgemeinde in der Gemeinde Liebenfels in Kärnten

Liebenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Gemmingen zu Liebenfels (1590–um 1653), Grundherr in Liebenfels, fürstbischöflich-augsburgischer Rat, Statthalter von Dillingen an der Donau und Obervogt in Rötteln
 Jörg Lanz von Liebenfels (1874–1954), österreichischer Geistlicher, Ariosoph und Hochstapler
 Walter Felicetti-Liebenfels (1899–2000), österreichischer Kunsthistoriker

siehe auch
 Burg Liebenfels
 Liebenfelss